< Marcus Iunius Brutus

(1) = eerste echtgenoot/echtgenote
(2) = tweede echtgenoot/echtgenote
† = Caesarmoordenaar

Noot

Gens Livia
Stamboom